Црни бисери (филм), филм
Црни бисери (група), музички састав